Pasajes steht für:

 Pasajes (Yunchará), Ort in Bolivien
 Pasaia, Stadt in Spanien